Куми́рня — небольшая языческая молельня с идолами (кумирами).
 Дзиндзя
 Капище